Inose ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Inose (1927–2000), japanischer Elektroingenieur
 Kōsuke Inose (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Naoki Inose (* 1946), japanischer Publizist und Politiker